«Чёрный автомобиль» (, куро но тэсутока:; ) — японский фильм, криминальная драма 1962 года режиссёра Ясудзо Масумуры по повести Тосиюки Кадзиямы.

Сюжет 
… Два автомобиля несутся по мокрому шоссе. Один из них — новейшая экспериментальная спортивная машина «Пионер» фирмы «Тайгер». По сигналу, данному с другой машины, «Пионер» развивает огромную скорость. Внезапно на повороте машину заносит, она падает под откос и загорается. На следующий день все газеты под крикливыми заголовками сообщают об этой катастрофе. Это усиливает подозрение хозяев фирмы «Тайгер» в том, что катастрофа была инспирирована конкурирующей фирмой «Ямато».

Будучи уверены в качестве своей машины, руководители фирмы «Тайгер» решают пустить её в серийное производство и принимают все меры предосторожности, чтобы скрыть от конкурентов, что «Пионер» не обычная серийная машина, а первоклассный спортивный автомобиль.

Тору Онода, начальник проектного отдела компании «Тайгер», вербует газетного репортёра вести контршпионаж в компании «Ямато». Одновременно он уговаривает молодого инженера Ютаку Асахина для пользы дела принудить любимую им девушку Масако вступить в любовную связь со стариком Маватари, хозяином «Ямато». Дело в том, что эта фирма, раздобыв через своего шпиона чертежи «Пионера», также планирует выпуск спортивной машины… Оба автомобиля одновременно поступят в продажу, и выиграет та компания, которая будет продавать машины немного дешевле. Вот Масако и должна узнать, какую цену на свой автомобиль назначит конкурент.

Девушке противен старик Маватари, но она выполняет просьбу Ютаки, а затем порывает с ним, возмущённая тем, что ради бизнеса он пожертвовал её честью.

В один и тот же день машины обеих компаний поступают в продажу. Но первая машина фирмы «Тайгер» терпит аварию, и её хозяин развивает бешеную деятельность, обвиняя хозяев «Пионера» в мошенничестве, так как их машина деле якобы оказалась плохой.

Проводя расследование, Тору Онода убеждается, что авария была подстроена по указанию Маватари. Онода нашёл и человека, который передавал их секреты конкурентам. «Пионер» был реабилитирован, Маватари — предан суду. Но после того, как Асахина стал свидетелем коварного и жестокого обращения с предателем, он покинул фирму «Тайгер», ибо ему стало противно дальнейшее участие в грязных интригах, шпионаже и преступлениях, которые сопутствуют Тору Онода и ему подобным.

Молодой инженер ушёл работать в небольшую мастерскую и помирился с Масако, честью которой он однажды так необдуманно пожертвовал.

В ролях 
 Дзиро Тамия — Ютака Асахина
 Дзюнко Кано — Масако Усами
 Эйдзи Фунакоси — Кимио Хираки
 Хидэо Такамацу — Тору Онода
 Сатико Мэгуро — Хисако
 Итиро Сугаи — Маватари
 Эйтаро Одзава — Ямамуро

Премьеры 
 — национальная премьера фильма в Японии состоялась 29 октября 1961 года.

 — фильм демонстрировался в прокате СССР с марта 1968 года.

Награды и номинации 
Премия журнала «Кинэма Дзюмпо» (1963)
 Номинация на премию за лучший фильм 1962 года, однако по результатам голосования кинолента заняла лишь 21-е место.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
  

Фильмы Японии 1962 года
Фильмы кинокомпании «Дайэй»
Фильмы-драмы Японии
Экранизации повестей